Рафальський:

 Рафальський Артем Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рафальський Віталій — діяч ОУН Волині.
 Рафальський Гнат Гнатович — український актор.
 Рафальський Григорій Іванович — митрополит Новгородський і Санкт-Петербурзький.
 Рафальський Олег Олексійович — заступник глави Адміністрації Президента України (2010—2014).
 Рафальський Сергій Мілич (1896—1981) — російський поет, прозаїк, публіцист першої хвилі еміграції.
 Феодор (Рафальський) — архієрей Української автономної православної церкви та Російської православної церкви закордоном.
 Рафальський Ярослав Ярославович — український футболіст.
Українські прізвища